Vivaldi steht für:

 (4330) Vivaldi, Hauptgürtelasteroid
 Vivaldi (Browser), Webbrowser des Unternehmens Vivaldi Technologies
 Vivaldi (Informatik), dezentrales Netzwerk-Koordinatensystem
 Vivaldi Mail, E-Mail-Dienst von Vivaldi Technologies
 Vivaldi Technologies, norwegisches Software-Unternehmen
 vivaldi.net, Online-Community von Vivaldi Technologies
 Vivaldi-Antenne, planare Mikrowellen-Antenne
 Vivaldi-Gletscher, Gletscher auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

Vivaldi ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Vivaldi (1678–1741), venezianischer Komponist, Violinist und römisch-katholischer Geistlicher
 Giovanni Battista Vivaldi (1655–1736), Violinist des Barock; Antonio Vivaldis Vater
 Juan Manuel Vivaldi (* 1979), argentinischer Feldhockeyspieler
 Vadino und Ugolino de Vivaldi, genuesische Seefahrer, siehe Ugolino de Vivaldo

Siehe auch:
 Die Wiwaldi Show